

История 
От началото на Втората световна война до края на есента на 1942 г. съветските конструкторски бюра предлагат на съветското политическо ръководство няколко вида 85 мм танкови оръдия. Предвиждало се е с тях да бъдат въоръжени танковете от модела КВ и Т-28. Тези предложения не са приети най-вече по икономически причини – цената на 85 мм снаряд била значително по-висока от тази на 76 мм, а и фугасен 85 мм снаряд на въоръжение все още не бил приет.

През 1943 г., след появата на бойното поле на новия немски танк Тигър и слабото осколъчно-фугасно действие на 76 мм снаряд, интересът към 85 мм оръдие отново се възвръща.

През март 1943 г. на Завод № 9 е поставена задача да разработи ново 85 мм танково оръдие. Първоначално оръдието е изготвено с множество пропуски и за отстраняването им минава доста време. Това забавяне изиграва решаваща роля и оръдието не е монтирано въобще на танк, а е заменено с 85 мм танково оръдие Д-5. С него са въоръжени само два прототипа на САУ СУ-85 – СУ-85-I и СУ-85-IV. На проведените малко по-късно съвместни изпитания с Д-5, С-18 не издържа конкуренцията и е отхвърлено като безперспективно.

Боеприпаси 

Забележка:
1 Разработен след Втората световна война.

2 Корпусът е от стоманизиран чугун.

3 С балистически наконечници.

Военна техника от Втората световна война
Танкови оръдия